Smallest Federated Wiki, en français « le plus petit wiki fédéré », est un projet de développement d'une nouvelle vision du wiki. L'idée vient de Ward Cunningham, le créateur du WikiWikiWeb, qui, ne s'estimant pas satisfait des wiki tels qu'ils sont actuellement, a commencé à développer une nouvelle vision du wiki sur github.

Liens externes
première instance du Smallest Federated Wiki (en)
page github du développement du projet (en)
videos de présentation du projet (en)

Internet
Wiki